Vagner oder Vágner ist der Name folgender Personen:

 Alexandru Vagner (1989–2022), rumänischer Fußballspieler
 László Vágner (* 1955), ungarischer Fußballschiedsrichter
 Martin Vagner (* 1984), tschechischer Eishockeyspieler
 Robert Vágner (* 1974), tschechischer Fußballspieler
 Vagner Gonçalves (* 1996), kap-verdischer Fußballspieler

Siehe auch:
 Fagner
 Wagner